Broeders Xaverianen
Missionarissen Xaverianen